Potye ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Potye (1925–2022), österreichischer Zeitzeuge
 Tobias Potye (* 1995), deutscher Hochspringer